Təhlə – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Təhlə – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian